Il doppio del Challenger La Manche 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2013.

Laurynas Grigelis e Uladzimir Ihnacik erano i detentori del titolo ma hanno deciso di non partecipare.

Sanchai Ratiwatana e Sonchat Ratiwatana hanno battuto in finale Philipp Marx e Florin Mergea 7–5, 6–4.

Teste di serie

 Philipp Marx /  Florin Mergea (finale)
 Sanchai Ratiwatana /  Sonchat Ratiwatana (campioni)

 Rameez Junaid /  Adil Shamasdin (primo turno)
 Andrei Dăescu /  Jesse Huta Galung (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Challenger La Manche 2013
ATP Challenger Tour 2013